Haplognathia är ett släkte av käkmaskar. Haplognathia ingår i familjen Haplognathiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Haplognathia